Guangfu () – gmina wiejska () powiatu Hualian, położonego na Tajwanie, wchodzącego w skład prowincji Tajwan Republiki Chińskiej.

Populacja gminy Guangfu w 2016 roku liczyła 13 032 mieszkańców – 6099 kobiet i 6933 mężczyzn. Liczba gospodarstw domowych wynosiła 5041, co oznacza, że w jednym gospodarstwie zamieszkiwało średnio 2,59 osób.

Demografia (1996–2016)

Uwagi

Przypisy 

Hualian